Il Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1997 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 21ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1997 e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 1997. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dal 10 al 25 marzo 1997.

Campioni

Singolare maschile 

 Michael Chang ha battuto in finale  Bohdan Ulihrach 4–6, 6–3, 6–4, 6–3

Singolare femminile 

 Lindsay Davenport ha battuto in finale  Irina Spîrlea 6–2, 6–1

Doppio maschile

 Mark Knowles /  Daniel Nestor hanno battuto in finale  Mark Philippoussis  Patrick Rafter 7–5, 6–4

Doppio femminile

 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva hanno battuto in finale  Lisa Raymond /  Nathalie Tauziat 7–5, 6–2

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1997